443 Photographica è un asteroide della fascia principale del sistema solare del diametro medio di circa 26,68 km. Scoperto nel 1899, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2156971 UA e da un'eccentricità di 0,0399456, inclinata di 4,23026° rispetto all'eclittica.

Il suo nome è dedicato alla tecnica dell'astrofotografia, utilizzata dallo scopritore per la ricerca degli asteroidi.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1899
Photographica
Photographica